Arsenal (armament), establiment per a la construcció, reparació, recepció, emmagatzematge i expedició d'armes i municions 
 Arsenal (marina de guerra), establiment en el qual es construeixen i reparen embarcacions;
 Arsenal (personatge de DC), personatge de DC Comics
 Arsenal de la Carraca, a San Fernando (Cadis), Espanya 
 Arsenal de Cartagena a Cartagena (Espanya)
 Arsenal de Venècia (Venècia, Itàlia)
 Arsenal del Kremlin (Moscou, Rússia);
 Esport: 
 Arsenal Football Club, equip de futbol anglès;
 FC Arsenal Kyiv, equip de futbol d'Ucraïna;
 Arsenal Fútbol Club, conegut com a Arsenal de Sarandí, equip de futbol de l'Argentina;